Eduardo Vicente Navarro (Elda, 1975), polític valencià 
 Emili Vicente i Vives (la Seu d'Urgell, 1965), futbolista i entrenador de futbol català 
 Fernando Vicente Fibla (Benicarló, 1977), tennista valencià
 Francesc Vicente i Cisneros (Barcelona, 1936), músic, compositor i instrumentista de flabiol i contrabaix 
 Francisco Vicente Cervera, organista i compositor de principis del segle XVIII
 Gil Vicente (1465 -1536), dramaturg i poeta portuguès
 Jesús Vicente Aguirre (Logronyo, La Rioja, 1948), cantautor i escriptor espanyol
 Josep Vicente, diversos personatges
 Juan Vicente Chiarino (Montevideo, 1901 - 1989), advocat i polític uruguaià
 Salvador Vicente Mormeneo (Massamagrell, 1978), jugador de pilota valenciana
 Sergi Vicente (Barcelona, 1975), periodista català
 Yolanda Vicente González (Sant Sebastià, 1975), economista i política basca